Panacea steht für:
 Panacea (Florida), ein Ort in Florida
 Panacea (Musiker), Pseudonym des deutschen Drum-and-Bass-Produzenten Mathis Mootz
 Panacea (Schmetterling), eine Schmetterlingsgattung
 Panacea Society, eine religiöse Gruppe in Bedford, England
 Panakeia, Tochter des Asklepios (Äskulap) in der griechischen Mythologie (lateinische und englische Schreibweise)
 Panazee, ein Universalheilmittel (lateinische und englische Schreibweise)
 (2878) Panacea, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.